Guará può riferirsi a diversi toponimi del Brasile:

 Guará, comune dello stato di San Paolo.
 Guará, città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale.